NJC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Nižnevartovsk (Russia)